Peter der Große steht für:

 Peter der Große (1672–1725), Zar und Großfürst von Russland und Kaiser des Russischen Reiches
 Peter der Große (1923), deutscher Stummfilm von Dimitri Buchowetzki
 Peter der Große (Fernsehserie), US-amerikanischer Fernsehmehrteiler von Marvin J. Chomsky und Lawrence Schiller (1986)
 Peter der Große (Bulgakow), Opernlibretto von Michail Bulgakow (1937)

Siehe auch:
 Peter Alexander (genannt Peter der Große; 1926–2011), österreichischer Sänger, Schauspieler und Entertainer
 Pjotr Weliki (1996), Schlachtkreuzer der Kirow-Klasse